Саке — японська рисова настоянка.
 Саке — місто в Демократичній Республіці Конго.
 Саке — озеро в Руанді.
 Саке — титул головного вождя в державі північних чибча-муїска.